Гран-при Хассана II 2011 — 25-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в марокканском городе Касабланка и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 4 по 10 апреля. Соревнование начинало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Станислас Вавринка
 в парном разряде —  Роберт Линдстедт и  Хория Текэу

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Альберт Монтаньес (№ 24 в мире на тот момент). Испанец уверенно подтверждал свой статус до полуфинала, где не смог ничего поделать с соотечественником Пабло Андухаром, который не только пробрался в титульный матч, но и взял итоговый титул. Его соперником по финалу стал итальянец Потито Стараче, уступивший в Касабланке свой четвёртый финал в основном туре ассоциации за четыре попытки. Трижды за это время обидчиками Потито выступали испанцы.

В парном соревновании свой титул защитили Роберт Линдстедт и Хория Текэу. Не без труда сломив в первом раунде сопротивление Михаила Елгина и Андрея Голубева румын и швед провели оставшийся турнир куда более уверенно и стали первыми с 2005 года многократными чемпионами парного турнира. В финале они обыграли словака Игоря Зелёная (уступившего свой второй финал в основном туре ассоциации за две попытки) и британца Колина Флеминга (впервые за четыре попытки сыгравшего в матчах такого уровня в альянсе не с соотечественником).

Соревнования

Одиночный турнир 
  Пабло Андухар обыграл  Потито Стараче со счётом 6-1, 6-2.
 Андухар со второй попытки побеждает в финале соревнования основного тура ассоциации.
 Стараче уступает 1-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ф.Воландри
| RD1-score03-1=7| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ж.Беннето
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Б.Кавчич
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=r
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Р.Эль Амрани
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2= 
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Х.Гранольерс
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Ф.Фоньини
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= П.Риба
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=LD
| RD1-team12= Й.Хута
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= П.Андухар
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=6| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ф.Серра
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=2

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Б.Фау
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Ж.Шарди
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= А.Монтаньес
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ф.Воландри
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Б.Кавчич
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=5
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Ф.Фоньини
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=7| RD2-score04-3=7| RD2-seed05=4
| RD2-team05= А.Голубев
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3=5
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= П.Риба
| RD2-score06-1=0
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=7

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= П.Андухар
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Ж.Шарди
| RD2-score08-1=66
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= А.Монтаньес
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= Ф.Фоньини
| RD3-score02-1=61
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= П.Риба
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= П.Андухар
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= А.Монтаньес
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= П.Андухар
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Парный турнир 
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу''' обыграли  Колина Флеминга /  Игоря Зелёная со счётом 6-2, 6-1.
 Линдстедт выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Текэу выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Гран-при Хассана II
 Мировой тур ATP 2011
 Мировой тур ATP 250
 Гран-при Лаллы Мерьем 2011

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Марокко
Теннис
Апрель 2011 года
2011